

Anno 
 105 o 105 a.C.

Codici 
 105  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mosca

Matematica 
 105 – numero

Telecomunicazioni 
 105 – Abbreviazione con la quale è spesso chiamata la stazione radiofonica di Radio 105